Lipták György (1937) labdarúgó
 Lipták György (1951) grafikus